Centropogon és un gènere de peixos pertanyent a la família dels tetrarògids i a l'ordre dels escorpeniformes.

Hàbitat i distribució geogràfica 
És un endemisme d'Austràlia (Queensland, Nova Gal·les del Sud, Victòria, la Gran Badia Australiana, Austràlia Meridional i Austràlia Occidental).

Cladograma

Estat de conservació 
Centropogon latifrons n'és l'única espècie que apareix a la Llista Vermella de la UICN.

Referències 

Tetrarògids